Чаганово — название населённых пунктов в России:
 Чаганово — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Чаганово — деревня в Тейковском районе Ивановской области.